Regno Unito
 Sedgwick – parrocchia civile del Cumbria
 Stati Uniti d'America
 Sedgwick – città della Contea di Lawrence, Arkansas	
 Sedgwick – città della Contea di Sedgwick, Colorado
 Sedgwick – città della Contea di Harvey, Kansas
 Sedgwick – città della Contea di Hancock, Maine

Come cognome appare nel nome di:
Adam Sedgwick (1785-1873)
Adam Sedgwick (1854-1913)
Anne Douglas Sedgwick (1873-1935)
Bill Sedgwick (nato nel 1955)
Cam Sedgwick (nato nel 1978)
Catharine Maria Sedgwick (1789-1867)
Charles B. Sedgwick (1815-1883)
Chris Sedgwick (nato nel 1980)
Edie Sedgwick (1943-1971)
Edward Sedgwick (1892-1953)
Eileen Sedgwick (1898-1991)
Ellery Sedgwick (1872-1960)
Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009)
Henry Dwight Sedgwick (1861-1957)
Henry J. Sedgwick (1812-1868)
Herbert Sedgwick (1883-1957)
John Sedgwick (1813-1864)
Joseph Sedgwick (1898-1981)
Kyra Sedgwick (nata nel 1965)
Marcus Sedgwick (nato nel 1968)
Mark Sedgwick (nato nel 1960)
Obadiah Sedgwick (1599/1600-1658)
Peter Sedgwick (1934-1983)
Romney Sedgwick (1895-1972)
Robert Sedgwick (1611-1656)
Robert Sedgwick
Theodore Sedgwick (1746-1813)
Theodore Sedgwick (scrittore) (1811-1859)
Thomas Sedgwick (morto nel 1573)
Timothy F. Sedgwick
Toby Sedgwick
William Thompson Sedgwick (1855-1921)